Эрнст — имя.

Личное имя 
Известные носители

 
 
 Эрнст, курфюрст саксонский (1441—1486) — курфюрст саксонский.
 Эрнст Тельман (1886—1944) — лидер немецких коммунистов.
 Эрнст Леман (1894—1917) — российский военный лётчик, ас-истребитель Первой мировой войны.
 Эрнст Неизвестный (1925—2016) — советский и российский скульптор.
 Эрнст Рейтер (1889—1953) — немецкий политик.
 Эрнст (1377—1424) — герцог Внутренней Австрии из Леопольдинской линии династии Габсбургов.
 Эрнст (1373—1438) — герцог Баварии-Мюнхен из рода Виттельсбахов.
 Эрнст (1027—1075) — маркграф Австрии из династии Бабенбергов.
 Эрнст Август (1629—1698) — князь-епископ Оснабрюкский, герцог Брауншвейг-Каленберга, 1-й курфюрст Ганновера.
 Эрнст Август I (1771—1851) — король Ганновера.
 Эрнст Август I Саксен-Веймарский (1688—1748) — герцог Саксен-Веймарский и Саксен-Эйзенахский.
 Эрнст Август II Ганноверский (1845—1923) — кронпринц Ганноверский, герцог Камберлендский и Тевиотдейлский.
 Эрнст Август II Саксен-Веймар-Эйзенахский (1737—1758) — герцог Саксен-Веймарский и Саксен-Эйзенахский.
 Эрнст Август IV Ганноверский (1914—1987) — наследный принц Брауншвейгский и принц Ганноверский.
 Эрнст Август V Брауншвейгский (род. 1954) — титулярный принц Ганноверский, герцог Брауншвейгский и Люнебургский.
 Эрнст Август Брауншвейгский (1887—1953) — последний герцог Брауншвейга и Люнебурга.
 Эрнст Австрийский (1553—1595) — эрцгерцог Австрийский, штатгальтер габсбургских Нидерландов.
 Эрнст Баварский (1554—1612) — принц династии Виттельсбахов.
 Эрнст Генри (1904—1990) — советский разведчик, писатель, журналист.
 Эрнст Генрих Саксонский (1896—1971) — немецкий принц, член Саксонского королевского дома.
 Эрнст Готлиб (1620—1654) — князь Ангальт-Плёцкау из династии Асканиев.
 Эрнст Готтлоб Мекленбург-Стрелицкий (1742—1814) — член Мекленбургского дома, младший сын Карла Мекленбург-Стрелицкого.
 Эрнст Дернбург (1887—1960) — немецкий актёр.
 Эрнст Константин (1771—1849) — ландграф Гессен-Филипсталя.

Фамилия 
Эрнст — фамилия, произошедшая от этого имени.
Известные носители

  (1845—1907) — немецкий инженер, профессор.
 Эрнст, Адольф 1832—1899) — немецкий ботаник.
 Эрнст, Альфред (1867—1916) — немецкий дирижёр.
 Эрнст, Вильгельм (1905—1952) — немецкий шахматист.
 Эрнст, Ганс-Дитрих (1908—1986) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Анже.
 Эрнст, Генрих Вильгельм (1814—1865) — австрийский скрипач и композитор.
 Эрнст, Джони (род. 1970) — американский политик, сенатор США от штата Айова.
 Эрнст, Карл (1904—1934) — один из руководителей СА, жертва «ночи длинных ножей».
 Эрнст, Константин Львович (род. 1961) — российский медиаменеджер, продюсер и сценарист, телеведущий.
 Эрнст, Лаура (1957—1994) — американская актриса и сценарист.
 Эрнст, Лев Константинович (1929—2012) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ и вице-президент РАСХН.
 Эрнст, Макс (1891—1976) — немецкий художник-авангардист.
 Эрнст, Николай Львович (1889—1956) — русский и советский историк, крымовед.
 Эрнст, Райнхард — немецкий кёрлингист, игрок сборной ФРГ.
 Эрнст, Райнер (род. 1961) — немецкий футболист, игрок сборной ГДР.
 Эрнст, Рихард (1933—2021) — швейцарский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Эрнст, Ростислав Васильевич (1855—1909/1910) — российский медик, доктор медицины, отец С. Р. Эрнста.
 Эрнст, Сергей Ростиславович (1895—1980) — русский искусствовед, художественный критик, художник-график.
 Эрнст, Сипке (род. 1979) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Эрнст, Томас (род. 1960) — шведский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Эрнст, Фабиан (род. 1979) — немецкий футболист, полузащитник.
 Эрнст, Фёдор Фёдорович (1871—1939) — русский и советский оперный певец.
 Эрнст, Фёдор Людвигович (1891—1942) — украинский историк и искусствовед, автор путеводителей по Киеву.
 Эрнст, Франц Антон (1745—1805) — немецкий скрипач.
 Эрнст, Эмиль (1889—1942) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.

Топонимы 
 Эрнст — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена